Tělísko může být:

 žluté tělísko, lat. corpus luteum – dočasná žláza s vnitřním vylučováním nacházející se v kůře vaječníku
 Vater-Paciniho tělísko – mechanoreceptor
 řasnaté tělísko, lat. corpus ciliare – část střední vrstvy oční koule těsně za duhovkou
 Meissnerovo tělísko, lat. corpusculum tactus – vysoce adaptivní mechanoreceptor především pro hmat na prstech a rtech
 Ruffiniho tělísko, Ruffiniho keříčkovité zakončení – volné nervové zakončení v pokožce
 polární tělísko, pólové tělísko, polocyt – haploidní buňka
 Cajalovo tělísko – útvar uvnitř buněčného jádra 
 bazální tělísko 
 karotidové tělísko, lat. carotid glomus, glomus caroticum – chemorecepční a zároveň interorecepční tělísko v krkavici
 Golgiho šlachové tělísko – sériově napojeny na 15 až 20 extrafuzálních svalových vláken. Každé tělísko se skládá z kolagenních vláken, která jsou uzavřená ve vazivovém obalu
 příštítná tělíska, lat. epiteliální tělíska, glandulae parathyroideae – malé kulovité útvary uložené v blízkosti štítné žlázy
 tukové tělísko – orgán složený především z tukové tkáně, typický pro hmyz
 multivezikulární tělísko – typ vnitrobuněčného váčku
 nitroděložní tělísko – nehormonální antikoncepce

Související články 
 korpus
 těleso (rozcestník)

Externí odkazy